CYO est un code qui peut faire référence à :
 , à Cuba, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CYO est un sigle qui peut faire référence à :
 , une organisation de jeunesse catholique romaine originaire de Chicago.

Code IATA des aéroports